Тракти́рщица — хозяйка трактира:
 «Трактирщица» («Хозяйка гостиницы») — комедия Карло Гольдони (1752).
 «Трактирщица» — фильм Луиджи Кьярини по пьесе Гольдони (Италия, 1944).
 «Трактирщица» — телеспектакль по пьесе Гольдони (СССР, 1975).

См. также 
 
 Мирандолина